Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 1992. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 1993.

Squadre

Tabellone

Primo turno

Francia vs. Gran Bretagna

Svizzera vs. Paesi Bassi

Brasile vs. Germania

Italia vs. Spagna

Australia vs. Jugoslavia

Svezia vs. Canada

Cecoslovacchia vs. Belgio

Stati Uniti vs. Argentina

Quarti di finale

Svizzera vs. Francia

Brasile vs. Italia

Svezia vs. Australia

Stati Uniti vs. Cecoslovacchia

Semifinali

Svizzera vs. Brasile

Stati Uniti vs. Svezia

Finale

Stati Uniti vs. Svizzera

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 1992